Бодркур може да се односи на:

 Бодркур (Горња Марна), насељено место у Француској, у департману Горња Марна
 Бодркур (Мозел), насељено место у Француској, у департману Мозел